Джеремайя Браун (; ) — канадский гребец, выступавший за сборную Канады по академической гребле в период 2011—2012 годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Лондоне, обладатель бронзовой медали чемпионата мира, победитель и призёр регат национального значения.

Биография 
Джеремайя Браун родился 25 ноября 1985 года в городе Гамильтон провинции Онтарио.

Играл на позиции нападающего в футбольной команде Университета Макмастера в Гамильтоне, но затем под впечатлением от победы канадских гребцов на Олимпийских играх 2008 года в Пекине решил переехать в Британскую Колумбию и заняться академической греблей. Начал с ознакомительной тренировочной программы из 1700 часов, позже проходил подготовку в гребном клубе в Виктории.

Впервые заявил о себе в гребле в 2010 году, выиграв серебряную медаль национального первенства в зачёте парных одиночек.

Первого серьёзного успеха на международном уровне добился в сезоне 2011 года, когда вошёл в основной состав канадской национальной сборной и побывал на чемпионате мира в Бледе, откуда привёз награду бронзового достоинства, выигранную в восьмёрках. Также в этом сезоне в той же дисциплине занял пятое место на этапе Кубка мира в Люцерне.

В 2012 году в восьмёрках взял бронзу на этапе Кубка мира в Люцерне и благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх в Лондоне. В программе восьмёрок финишировал в решающем заезде вторым позади экипажа из Германии и тем самым завоевал серебряную олимпийскую медаль.

После лондонской Олимпиады Браун завершил карьеру в национальной сборной и больше не показывал сколько-нибудь значимых результатов в гребле на международной арене.

В марте 2018 года выпустил книгу воспоминаний «Четырёхлетний олимпиец: От первого гребка до олимпийской медали» (). Как сказано в рецензии Toronto Star, книга «рассказывает историю о тяжёлых тренировках, по-настоящему тяжелых тренировках, о развитии ментальных и физических навыков, требующихся для достижения успеха».

Примечания

Ссылки 
 
 
 Джеремайя Браун   — страница на сайте Международного олимпийского комитета

Гребцы (академическая гребля) Канады
Гребцы (академическая гребля) на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2012 года
Выпускники Университета Куинс
Выпускники бизнес-школы Университета Куинс в Кингстоне